Інґевальд Фолькессон (), згідно з недавніми дослідженнями — син легендарного Фольке Фільбютера та батько історичного Фольке Товстого, що робить його одним із родоначальників династії Б'єльбу. Згідно з гіпотезою історика Адольфа Шюка, Інґевальд може бути Інґевальдом, згаданим у написі на рунічному камені з церкви Б'єльбу: «Інґевальд звів цей камінь на згадку про Стівальда, його брата, прекрасного хлопця, сина роду Спіальбода. Цим я виконав обіцяне.» Проте Інґевальд піддається під сумнів істориками як батько Фольке.

Примітки

Література 
 
  

Фолькунги